Monteroni puede referirse a:

 Morciano di Leuca, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.
 Morciano di Romagna, localidad italiana de la provincia de Rimini, región de Emilia-Romaña.